Telégrafo óptico (em algumas ocasiões também conhecido como semáforo ou semafórico, do grego sema, "sinal", foro, "levar") é um técnica para enviar mensagens visuais.

Essencialmente, um telégrafo óptico é um utensílio desenhado para ser visto a grandes distâncias, configurando diversos sinais por meio de um mecanismo operado por uma ou várias pessoas. Colocando várias torres em cadeia podia-se fazer com que o operador de cada torre repetisse a mensagem da anterior, propagando-se assim através de grandes distâncias e, em um tempo muito inferior ao que permitia um mensageiro a cavalo.

Ligações externas 
 Tradutor automático da telegrafia óptica (inglês)

Telecomunicações